Heaven and Hell kan syfta på:
 Heaven and Hell (Black Sabbath-album) – ett musikalbum av Black Sabbath 
 Heaven & Hell (Shin Terai-album) – ett musikalbum av Shin Terai
 Heaven and Hell (musikgrupp) – ett brittiskt metalband
 Heaven and Hell (sång) – med Josefin Nilsson